Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Saphir :

Belgique 
 Rue du Saphir à Bruxelles

Canada 
 Rue du Saphir à Delisle (Alma)
 Rue du Saphir à Drummondville
 Rue du Saphir à Saint-Jean-Chrysostome (Lévis)

France 
 Rue du Saphir à Montpellier

Notes et références

Voir aussi 
 

Saphir